Алексе́й Гаври́лов:
 Гаврилов, Алексей Анатольевич (род. 1983) — российский актёр, продюсер.
 Гаврилов, Алексей Максимович (1928—2015) — советский и российский академик РАН и ВАСХНИЛ/РАСХН.
 Гаврилов, Алексей Олегович (род. 1960) — российский шахматист, гроссмейстер.